Laura ima više značenja:
 Laura, Pisa
 Laura, Salerno